Восто́чный проли́в — гидроним:

 Восточный пролив — пролив в Восточно-Сибирском море, между островами группы Медвежьих островов.
 Восточный пролив — пролив в Баренцевом море, в южной части Мотовского залива, юго-восточнее острова Кувшин.

См. также 
 Восточный